Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Minnesota:

  – fregata varata nel 1855 e radiata nel 1901
  – nave da battaglia tipo pre-dreadnought della classe Connecticut, varata nel 1905 e radiata nel 1924
  – sottomarino nucleare d'attacco della classe Virginia, varato nel 2013 e ancora in servizio attivo